

Mitologia
 Cupra – divinità umbro-picena

Toponimi
 Cupra Marittima – comune della provincia di Ascoli Piceno
 Cupra Montana – variante grafica del nome di Cupramontana in provincia di Ancona

Aziende
 Cupra – casa automobilistica spagnola

Automobili
 SEAT Cupra GT – vettura da competizione SEAT